Take a Bow:

 Take a Bow — второй сингл американской певицы Мадонны с альбома 1994 года — «Bedtime Stories».
 Take a Bow — песня барбадосской певицы Рианны из переиздания третьего студийного альбома Good Girl Gone Bad: Reloaded.